Миябэ () — японская фамилия. Известные носители:

 Миябэ, Миюки (род. 1960) — японская писательница.
 Миябэ, Юкинори (1968—2017) — японский конькобежец.